Joya Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Joya Grande, Veracruz, Ixhuatlán de Madero, 
 Joya Grande, Oaxaca, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar